Гент има више значења:
 Гент
 Гент (Њујорк)
 Гент (Западна Вирџинија)
 Гент (Кентаки)
 Гент (Минесота)